Bojan Neziri – ex calciatore serbo
 Medzit Neziri – calciatore macedone
 Nooralotta Neziri – ostacolista finlandese